Сезон 1985–1986 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 31 серпня 1985 та 20 квітня 1986 року. Став 55-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 21-й трофей національної першості. «Королівський клуб» захопив перший рядок турнірної таблиці у сьомому колі змагання і з того часу не поступався лідерством у чемпіонаті, довівши відрив від свого одвічного конкурента, «Барселони», до 11 очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1985–86 став мексиканський нападник чемпіона країни, мадридського «Реала», Уго Санчес, якому для перемоги у суперечці голеодорів вистачило 22 забитих голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Реал Мадрид» (26)
 Найменше поразок: «Реал Мадрид» (4)
 Найкраща атака: «Реал Мадрид» (83 забито)
 Найкращий захист: «Спортінг» (Хіхон) (27 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Реал Мадрид» (+50)

 Найбільше нічиїх: «Спортінг» (Хіхон) (15)
 Найменше нічиїх: «Реал Мадрид», «Сельта Віго» (4)

 Найбільше поразок: «Сельта Віго» (25)
 Найменше перемог: «Сельта Віго» (5)

 Найгірша атака: «Осасуна» (24 забито)
 Найгірший захист: «Сельта Віго» (72 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Сельта Віго» (-40)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1985–86 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1985–86 на bdfutbol.com  

1985-86
1986 у футболі
1985 у футболі